Die Saison 1991/92 war die 17. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A. Aus der Staatsliga B waren der SC Traun 67 und die SG Stein/Steyr aufgestiegen.

Während Traun den Klassenerhalt erreichte, musste die SG Stein/Steyr am Saisonende gleich wieder absteigen. Aus sportlicher Sicht wäre der zweite Absteiger der SK Hietzing Wien gewesen, der aber durch den Rückzug des SK Schwaz in der Liga verbleiben durfte.

Der Titelverteidiger SK Merkur Graz konnte sich mit 1,5 Punkten Vorsprung durchsetzen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1991/92.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 9. und 10. November 1991, vom 6. bis 8. Dezember 1991, am 18. und 19. Januar 1992, am 15. und 16. Februar 1992 sowie am 14. und 15. März 1992. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt, wobei jeweils zwei Wettkämpfe an einem Spielort ausgetragen wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1992/93 
Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 1. bis 3. Mai in Fürstenfeld statt. Die Teilnehmer waren der SK Fürstenfeld (Sieger der Staatsliga B Süd), der SK Absam (Sieger der Staatsliga B West) und mit der SG Ottakring/Sandleiten sowie dem 1. Wiener Neustädter SV die Zweit- und Drittplatzierten der Staatsliga B Ost (Sieger wurde die nicht aufstiegsberechtigte zweite Mannschaft des SC Margareten). Fürstenfeld und Wiener Neustadt belegten die beiden ersten Plätze und stiegen damit auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand der österreichischen 1. Liga in Schachsport 23/10, Seite 3 (PDF; 987 kB)
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 29/10, Seite 6 (PDF; 1,2 MB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1991
Schachveranstaltung 1992
Sportsaison 1991/92